Carvoeira peut désigner :
 au Brésil :
 Carvoeira, quartier de la ville de Florianópolis, située dans l'État de Santa Catarina ;
 au Portugal :
 Carvoeira, paroisse civile de la municipalité de Mafra, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
 Carvoeira, paroisse civile de la municipalité de Torres Vedras, située dans le district de Lisbonne et la région Centre.

Notes 

pt:Carvoeira